Okręty US Navy o nazwie USS "Puffer", pochodzącej od ryby z rodziny rozdymkowatych:
 Pierwszy "Puffer" (SS-268) był okrętem podwodnym typu Gato, który był w służbie w latach 1943-1960.
 Drugi "Puffer" (SSN-652) był okrętem podwodnym typu Sturgeon, który był w służbie w latach 1969-1996.

Puffer